Кенга — річка у Томській області Росії, права складова Парабелю (басейн Обі).
 Кенга — село у Бакчарському районі Томської області, Росія, на річці Кенга.